Укар () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Вальдисарбе. Занимает площадь 11,9 км². Население — 160 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Наварры